Антон Жуков:
 Жуков, Антон Анатольевич (род. 1982) — российский футболист.
 Жуков, Антон Евгеньевич (род. 1968) — российский футболист.